Topçu (Akçakale), een dorp in het Turkse district Akçakale
Topçu (Bayramören), een dorp in het Turkse district Bayramören
Topçu (Kaynarca), een dorp in het Turkse district Kaynarca
Topçu (Köprüköy), een dorp in het Turkse district Köprüköy
Topçu (Küre), een dorp in het Turkse district Küre
Topçu (Yozgat), een dorp in het Turkse district Yozgat